Der Kanton Lumbres ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Montreuil und Saint-Omer, im Département Pas-de-Calais und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Lumbres. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 1988 Jean-Claude Leroy (PS).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 60 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Lumbres aus den 33 Gemeinden Acquin-Westbécourt, Affringues, Alquines, Bayenghem-lès-Seninghem, Bléquin, Boisdinghem, Bouvelinghem, Cléty, Coulomby, Delettes, Dohem, Elnes, Escœuilles, Esquerdes, Hallines, Haut-Loquin, Ledinghem, Leulinghem, Lumbres, Nielles-lès-Bléquin, Ouve-Wirquin, Pihem, Quelmes, Quercamps, Remilly-Wirquin, Seninghem, Setques, Surques, Vaudringhem, Wavrans-sur-l’Aa, Wismes, Wisques und Zudausques. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 255,47 km2.  

Lumbres